FitzGilbert ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
FitzGilbert ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Gilbert.

Namensträger 
 Richard FitzGilbert de Clare (1094–1136), englischer Adeliger
 Richard FitzGilbert de Clare (1130–1176), englischer Adeliger, siehe Richard de Clare, 2. Earl of Pembroke
 William FitzGilbert, Lordkanzler und Siegelbewahrer von England 1141–1142

Siehe auch 
 Fitz (Namensvorsatz)

Weblinks 
 FitzGilbert bei forebears.io

Familienname
Englischer Personenname
Patronym